Василий Григорьевич Ромодановский:
 Ромодановский, Василий Григорьевич Большой — князь, стольник и воевода.
 Ромодановский, Василий Григорьевич Меньшой (ум. 1671) — князь, стольник, воевода и боярин, рында.